Arkoudorrema (griech. Αρκουδόρρεμα, etwa ‚Bärbach‘) ist der Name

 eines Nebenflusses des Nestos im griechischen Makedonien, siehe Arkoudorrema (Drama)
 eines Baches im Tal von Delphi, siehe Kastalische Quelle